George Green puede hacer referencia a:

 George Green (Buckinghamshire), Inglaterra
 George Green (matemático)